Sezóna 1992/1993 byla 76. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Montreal Canadiens. NHL byla rozšířena o týmy Ottawa Senators a Tampa Bay Lightning.

Konečné tabulky základní části

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1992
Lední hokej v roce 1993